Грузи́новское се́льское поселе́ние — сельское поселение, входящее в состав Морозовского района Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Грузинов.

Административное устройство 
В состав Грузиновского сельского поселения входят:
 хутор Грузинов;
 хутор Козинка;
 хутор Общий.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт Грузиновского сельского поселения
 Грузиновское сельское поселение на сайте Морозовского района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района